Yuma puede significar:
 Yuma (Arizona), localidad de 293.000 habitantes en Estados Unidos.
 yuma (modismo), en Cuba, gentilicio apreciativo de estadounidense, a diferencia de las palabras yanqui , pitiyanqui y gringo , de connotaciones totalmente despectivas.
 Ejemplos: «Vive en la Yuma / el Yuma», «es un yuma», «Parecían todas yumas» o «no te hagas el yuma».
 Yuma (Guatemala), localidad en Guatemala.
 Yuma (Colombia), Antiguo nombre con el que los chimilas designaban a la parte media del Río Magdalena.